Die Nationaldivision 1975/76 war die 62. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Der Meister der vorangegangenen drei Jahre gewann auch in dieser Saison den Titel. Für Jeunesse Esch war es der insgesamt fünfzehnte Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Zudem holte das Team mit dem Pokalsieg das fünfte Double.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1976
Fußballsaison 1975/76